Parkinsonia puede referirse a:

 Parkinsonia es un género de plantas arborescentes de la familia Fabaceae.
Parkinsonia es un género de Cefalópodos fósiles del Jurásico medio.